Aeródromo de La Esperanza o Aeropuerto de La Esperanza puede referirse a:

Honduras 
 Aeródromo de La Esperanza en Colón.
 Aeródromo de La Esperanza en Intibucá.

Nicaragua 
 Aeródromo de La Esperanza en Rivas.

La Esperanza